Wyniki turnieju piłki ręcznej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 w Barcelonie.

Turniej mężczyzn

Drużyny uczestniczące

Zmiany reprezentacji 
  zakwalifikował się do Igrzysk, lecz państwo przestało istnieć więc na Igrzyskach zagrała 

  zakwalifikowała się do Igrzysk, lecz po decyzji ONZ została zdyskwalifikowana z udziału w Igrzyskach za działania wojenne, jej miejsce zajęła 

  zakwalifikowała się do Igrzysk, lecz państwo przestało istnieć po połączeniu się z  i na Igrzyskach zagrały 

  zakwalifikowała się do Igrzysk, jako zwycięzca Igrzysk Panamerykańskich, lecz wycofała się z rozgrywek, jej miejsce zajęła 2 drużyna Igrzysk Panamerykańskich

Faza grupowa

Grupa A 

Wyniki :

Grupa B 

Wyniki :

Runda klasyfikacyjna (miejsca 5.–12.)

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Runda medalowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Zespoły uczestniczące 

  zakwalifikowało się na Igrzyska, lecz przed Igrzyskami kraj się rozpadł, w jego miejsce zagrała 
  zakwalifikowała się na Igrzyska, lecz po decyzji ONZ została wykluczona z rozgrywek za działania wojenne, jej miejsce zajęła 
  zakwalifikowała się na Igrzyska, lecz przed Igrzyskami kraj przestał istnieć, w jej miejsce zagrała

Faza grupowa

Grupa A 

Wyniki:

Grupa B 

Wyniki:

Runda klasyfikacyjna 5.–8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Runda medalowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
http://www.todor66.com/handball/Olympic/Men_1992.html
http://www.todor66.com/handball/Olympic/Women_1992.html

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992
1992
1992 w piłce ręcznej